Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1970 je enaindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 7. in 15. februarjem 1970 v Val Gardeni, Italija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1970
1970 v športu
Športne prireditve v Italiji
Val Gardena